Санта Марија Тотолапиља има више значења:

 Општина Санта Марија Тотолапиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тотолапиља (Санта Марија Тотолапиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику